Передельский - фамилия:

 Передельский, Александр Андреевич (1914—1985) — советский промышленный деятель.
 Передельский, Георгий Ефимович (1913—1987) — советский военачальник. 
 Передельский, Лев Дмитриевич (1922—1995) — советский педагог, историк и краевед.

См. также 
 Переделкино